Заруддя — річка в Україні, в Радомишльському районі Житомирської області. Ліва притока Тетерева (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина приблизно 11 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 170 м; висота гирла над рівнем моря — 141 м; падіння річки — 29 м, похил річки — 2,64 м/км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від села Ходори. Тече переважно на південний схід у межах сіл Красносілка й Межирічка. На околиці села Вишевичі впадає в річку Тетерів, притоку Дніпра. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Іхтіофауна Зарудді 
У річці водяться бистрянка, верховодка, карась звичайний, окунь, пічкур та плітка звичайна.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Радомишльського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці